Александр Михайлович Альбицкий:
 Альбицкий, Александр Михайлович (1838—?) — протоиерей русской православной церкви.
 Альбицкий, Александр Михайлович (1891?—1937) — священномученик.